Modulationsindex steht für:

 Frequenzmodulationsindex (η), Wert bei der Frequenzmodulation (FM), siehe Frequenzmodulation #Kenngrößen der Frequenzmodulation
 Phasenmodulationsindex (k), Wert bei der Phasenmodulation (PM), siehe Phasenmodulation #Analoge Phasenmodulation
 Amplitudenmodulationsindex (m), Wert bei der Amplitudenmodulation (AM), siehe Amplitudenmodulation #Modulationsgrad